Александар Јевђевић (Соколац, 26. март 1937 — Сарајево, 9. септембар 2006) је био југословенски и босанскохерцеговачки редитељ и сценариста.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1969. || То (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1969 1970. || Карађоз (ТВ серија)|| /
|-
| 1971. || Бог Курт (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Јауци са Змијања (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Благо у дувару (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија)|| /
|-
| 1978. || Папирна (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Ћилим (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Коже (ТВ серија)|| /
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Златна јабука и девет пауница (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || /
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Коже (ТВ серија)|| /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1994. || Магареће године || /
|-
| 1997. || Савршени круг || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2004. || Код амиџе Идриза || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1937.
Умрли 2006.
Босанскохерцеговачки редитељи
Босанскохерцеговачки сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Сокочани